Bundi, antic principat de la Rajputana al sud-est del territori, a l'agència Haraoti-Tonk.
 Bundi (ciutat), ciutat i municipalitat del Rajasthan, capital del districte de Bundi.
 Districte de Bundi, divisió administrativa de l'estat del Rajasthan a l'Índia, amb capital a Bundi.